Тајрон има више значења:
 Тајрон (Нови Мексико)
 Тајрон (Џорџија)
 Тајрон (Оклахома)
 Тајрон (Пенсилванија)